Сун Гор Кин (,  Кан Сон Хо; род. 8 апреля 1972, Гейнсвилл, Джорджия, США) — американский актёр корейского происхождения, известный ролью Хана в серии фильмов «Форсаж».

Биография 
Сон Кан родился в городе  штата Джорджия, сын иммигрантов из Южной Кореи. Он учился в Калифорнийском университете в Риверсайде.

Фильмография

Примечания

Ссылки